Personen
 Herman Dams, Belgisch magistraat
 Pierre Dams(1794-1855), Belgisch politicus
 Rudy Dams, personage uit de één-serie Witse

Varia
 Driot-Arnoux Motorsport, motorsportteam
 Van Dooren & Dams, Nederlands wolbedrijf